DDU har flere betydninger:

 Danske Døves Ungdomsforbund – forening til at varetage døve, hørehæmmede og CI-opererede børn og unges interesser
 Dansk Dart Union – organisation for danske dartspillere